Лех (, вимовляється [ˈlɛx]) — поширене слов'янське чоловіче ім'я, часто зустрічається в Польщі. Лех було ім'я легендарного засновника Польщі.

Відомі люди з ім'ям Лех 
 Лех Валенса (нар. 1943) — польський політик, президент Польщі (1990—1995), лауреат Нобелівської премії миру.
 Лех Дунецький (нар. 1956) — польський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Лех Качинський (1949—2010) — польський політик, президент Польщі (2005—2010).

Варіант Лешко 
 Лешко I Білий
 Лешко II Чорний

Варіант Лехослав 
 Лехослав Маршалек — польський режисер, мультиплікатор і сценарист анімаційного кіно, автор казок про Болека і Льолика і творець мультиплікаційного пса Рекса.

Особові імена
Слов'янські імена